La Chapelle-Blanche (Côtes-d'Armor)
La Chapelle-Blanche (Savoie)